H&R ist die Abkürzung für:

 H&R (Unternehmen), Chemieunternehmen (H&R GmbH & Co. KGaA)
 Haarmann & Reimer, ehemaliges Chemieunternehmen
 Heimsoeth & Rinke, ehemalige Chiffriermaschinen-Gesellschaft, siehe Chiffriermaschinen AG#H&R

HR